Dideba Zetsit Kurtheuls (georgiano: დიდეგა ზეცით კურთეულს) fue el himno nacional de Georgia, escrito y compuesto por Kote Potskhverashvili (1889 - 1959). Fue usado como himno nacional desde 1918 hasta 1921, y desde 14 de noviembre de 1990 hasta el 23 de abril del 2004. Fue reemplazado por Tavisupleba. Su título significa Alabad al Maravilloso que Concede las Bendiciones.

Letra

Enlaces externos 
 Archivo formato MIDI
 Otro archivo formato MIDI
 

Georgia
Símbolos de Georgia